Motorola C250 — мобильный телефон производства фирмы Motorola.

См. также 
 Motorola

Ссылки 
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola